Heßlich ist der Familienname folgender Personen:

 Lutz Heßlich (* 1959), deutscher Bahnradsportler
 Nico Heßlich (* 1990), deutscher Radrennfahrer
 Walter Heßlich (1891–1951), deutscher Schrittmacher
 Willi Heßlich (1882–1940), deutscher Schrittmacher